Château de la Bellière peut faire référence à :

 Château de la Bellière sur la commune de Champfrémont, dans le département de la Mayenne ;
 Château de la Bellière sur la commune de La Vicomté-sur-Rance dans le département des Côtes-d'Armor.